The Heist () — дебютный студийный альбом американского хип-хоп-дуэта Macklemore и Райана Льюиса. Через несколько часов после выпуска альбом лидировал на iTunes. В первую неделю было продано 78,000 копий альбома. К апрелю 2013 года было продано 500,000 копий. Альбом достиг вершины в чарте Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums и занял второе место в Billboard 200.

Список композиций

Об альбоме 
The Heist записывался 3 года, в Сиэтле.

Самыми успешными синглами вышли «Thrift Shop» и «Can’t Hold Us». Они оба лидировали в Billboard Hot 100.

Синглы 
Первый сингл «My oh My» был выпущен 28 октября 2010 года.

Второй сингл, «Wing$», был выпущен 21 января 2011 и занял 40 место в Hot R&B/Hip-Hop Songs и 12 место в Hot 100.

Третий сингл, «Can’t Hold Us», привлёк внимание журнала «TheSource» и они взяли интервью у Macklemore. Он дебютировал под № 97 в Hot 100 16 февраля 2013, а 18 мая занял верхнюю строчку чарта.

Четвёртый сингл «Same Love» получил широкую огласку в связи с тем, что в его тексте присутствовала поддержка легализации однополых браков в США и критикой гомофобии.

Пятый сингл, «Thrift Shop», стал наиболее успешным для рэпера. Это трек стал лучшей рэп-песней года по версии Billboard. Он достиг первой позиции в Hot 100 и с успехом разошёлся по всему миру.

Примечания 

Альбомы на английском языке
Премия «Грэмми» за лучший рэп-альбом